Toco - parte restante do tronco de uma árvore cortada.
Tucano-toco
DJ Marky Mark & Toco Jungle Tracks

Localidades 

Tócos (Campos dos Goytacazes)

Toco (Texas)

Desambiguação